Dombek ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Dombek (* 1939), Notar und Rechtsanwalt 
 Paul Dombek (1865–1925), Redakteur und Politiker

Siehe auch:
 Dombeck